Краловец () — чешская фамилия и чешский топоним:

Фамилия 
 Краловец, Павел (род. 1977) — чешский футбольный судья
  (род. 1973) — чешский футболист

Топоним 
  — село в районе Трутнов Краловеградецкого края Чехии, авто- и железнодорожный пограничный переход на границе с Польшей
 Пограничная железнодорожная станция Краловец в одноимённом селе на  (Трутнов—Краловец—Любавка (Польша), ответвление на Жацлерж)
  — природная резервация в районе Новый Йичин в Моравскосилезском крае Чехии
 Краловец — чешское историческое название города Калининград
 замок Краловец — чешское название Кёнигсбергского замка

Примечания